Cevallos ist der Familienname folgender Personen:

 Pedro de Cevallos (1715–1778), spanischer Politiker